Waka es un término que puede referirse a:

 Waka (poesía), un género de poesía japonesa;
 Waka (música africana), un género de música africana; o
 Waka (canoa), el nombre de ciertas embarcaciones tradicionales maoríes.